Sharjah (grad), grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
 Sharjah (emirat), emirat Ujedinjenih Arapskih Emirata.